|-
| 213401 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213402 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213403 - || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213404 - || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213405 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213406 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213407 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213408 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213409 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213410 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213411 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213412 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213413 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213414 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213415 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213416 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213417 - || || 7 de desembre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213418 - || || 10 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213419 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213420 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213421 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213422 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213423 - || || 14 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213424 - || || 13 de desembre de 2001 || Uccle || H. M. J. Boffin
|-
| 213425 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213426 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213427 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213428 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213429 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213430 - || || 14 de desembre de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 213431 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213432 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213433 - || || 8 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213434 - || || 8 de desembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213435 - || || 17 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213436 - || || 20 de desembre de 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213437 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213438 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213439 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213440 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213441 - || || 5 de gener de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 213442 - || || 5 de gener de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213443 - || || 7 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213444 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213445 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213446 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213447 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213448 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213449 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213450 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213451 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213452 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213453 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213454 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213455 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213456 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213457 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213458 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213459 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213460 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213461 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213462 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213463 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213464 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213465 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213466 - || || 10 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213467 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213468 - || || 12 de març de 2002 || Crni Vrh || Crni Vrh
|-
| 213469 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213470 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213471 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213472 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213473 - || || 3 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213474 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213475 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213476 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213477 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213478 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213479 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213480 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213481 - || || 5 de març de 2002 || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 213482 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213483 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213484 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213485 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213486 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213487 - || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213488 - || || 31 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213489 - || || 12 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 213490 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213491 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 213492 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213493 - || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213494 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213495 - || || 3 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213496 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213497 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213498 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 213499 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213500 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|}

 
3